Trois Pistoles ist der Name folgender geografischen Objekte in Kanada:

 Trois-Pistoles, Ort in Québec
 Lac des Trois Pistoles, See in Québec
 Rivière des Trois Pistoles, Fluss in Québec